Benjamin Olsen flere personer har dette navn.

 Benjamin Olsen (maler) - Christian Benjamin Olsen, en dansk marinemalere
 Benjamin Olsen (læge) - dansk læge